Bimbes ist ein aus eingedicktem Birnensaft hergestellter traditioneller Brotaufstrich in der Gemeinde Altendiez im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz.

Geschichte 

Für die Herstellung von Bimbes wurden traditionell die Früchte einer bestimmten Birnensorte verwendet, die aus Kernen gezogen wurde, die ein Altendiezer Soldat mit Namen Röbel, der im Nassauischen Regiment unter Napoleon am Spanienfeldzug teilgenommen hatte, von dort mitgebracht hatte. Die Birnensorte wird in Altendiez als Graubirne, mundartlich auch Groobiirn oder Bimbes-Birne bezeichnet.

Der Bimbes war in dem Ort sehr beliebt, weshalb die Altendiezer in der Region auch als Bimbeslecker und die Gegend um Altendiez auch als Bimbesland bezeichnet wurden. Um 1850 wurde das Wappen der Gemeinde, das früher eine Kornähre zeigte, geändert und zeigt seitdem einen früchtetragenden Birnbaum.

Während die Birnensorte früher in Altendiez sehr verbreitet war, ist sie heute vom Aussterben bedroht, weshalb sich Gemeindemitglieder um ihre Vermehrung und Wiederanpflanzung bemühen.

Herstellung 

Zur Herstellung von Bimbes werden gewaschene Birnen zum Kochen gebracht und über Nacht gegart. Anschließend wird der Saft abgepresst und unter Zugabe von Zucker durch Erhitzung unter ständigem Rühren eingedickt.
In einer anderen Rezeptvariante werden die Birnen zunächst geschält, die Schalen werden über Nacht abgekocht und anschließend abgepresst. Der so gewonnene Saft wird unter Zugabe der geschälten Birnen und von Zucker unter Rühren eingedickt.

Einzelnachweise 

Brotaufstrich (Obst)
Essen und Trinken (Rheinland-Pfalz)